Dans les yeux, l'épisode 4 de la saison 3 de Dr House ;
Dans les yeux, album d'Hornet la Frappe ;
Dans les yeux d'Émilie, chanson de Joe Dassin ;
Dans les yeux d'Olivier, magazine de France 2 ;
Dans les yeux d'un autre, album de Julie Zenatti.